W sezonie 1878-79 odbyła się 8. edycja Pucharu Anglii. Do rozgrywek przystąpiło 43 drużyny, sześć zgłoszonych zespołów zrezygnowało z występu Pucharze.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Powtórka

Trzecia runda

Czwarta runda

Powtórka

2. Powtórka

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 29 marca 1879 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1878 w sporcie
1878 w Wielkiej Brytanii
1879 w sporcie
1879 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej